Натуральне число 1793
 1793 рік до нашої ери
 1793 рік нашої ери